63-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 72 километра состоялась 20 сентября 1997 года. Победу одержал немецкий велогонщик Уве Пешель.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1997 на FirstCycling
 
 
  

1997 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1997 году
Сентябрь 1997 года